Чемпионат Франции по футболу 1986/1987 годов — 49-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Бордо» стал чемпионом Франции в 4-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 796 голов.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 7 голов
 «Лаваль» — «ПСЖ» — 4:3
 «Лилль» — «Нанси» — 4:3
 «Мец» — «Ренн» — 6:1
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Нанси» — «Брест» — 0:4
 «Ницца» — «Брест» — 0:4
 Самая крупная победа дома: 6 голов
 «Лилль» — «Сошо» — 6:0

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr</small>

1986/1987
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1986 году
Спорт во Франции в 1987 году